

Miejscowości i departamenty we Francji 
 Puy (Doubs) – miasto w regionie Franche-Comté
 Puy (Żyronda) – miasto w regionie Akwitania
 Puy-en-Velay – miejscowość w Owernii
 Puy-d’Arnac – miejscowość w regionie Limousin
 Puy-de-Dôme – departament w Owernii
 Puy-de-Serre – miejscowość w regionie Kraj Loary
 Puy-du-Lac – miejscowość w regionie Poitou-Charentes
 Puy-Guillaume – miejscowość w Owernii
 Puy-l’Évêque – miejscowość w regionie Midi-Pireneje
 Puy-Malsignat – miejscowość w regionie Limousin
 Puy-Notre-Dame – miejscowość w regionie Kraj Loary
 Puy-Saint-André – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Puy-Saint-Eusèbe – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Puy-Saint-Gulmier – miejscowość w Owernii
 Puy-Saint-Martin – miejscowość w regionie Rodan-Alpy
 Puy-Saint-Pierre – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Puy-Saint-Vincent – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Puy-Sainte-Réparade – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Puy-Sanières – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Góry 
 Puy de Sancy – wygasły wulkan we Francji w Masywie Centralnym